

Особистості 
Гонса́лес () — популярне прізвище іспанського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Гонсало. Також розповсюджене в іспаномовних країнах Латинської Америки. Відомі носії:

 Абраам Гонсалес — іспанський футболіст.
 Адольфо Суарес Гонсалес — I герцог Суарес, іспанський політик, голова уряду з 1976 по 1981 рік.
 Адріан Гонсалес Моралес (1988) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Айтор Гонсалес Хіменес — іспанський велосипедист.
 Александер Гонсалес — венесуельський футболіст.
 Александер Рональд Гонсалес — письменник США.
 Алехандро Гонсалес Іньярріту — мексиканський кінорежисер.
 Алехандро Даніель Сільва Гонсалес (1989) — уругвайський футболіст, півзахисник.
 Альберто Гонсалес — колишній генеральний прокурор США.
 Альберто Гонсалес Гонсаліто —парагвайський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Альберт Гонсалес — американський хакер-мільйонер кубинського походження.
 Альберто Маріо Гонсалес — аргентинський футболіст.
 Альваро Рафаель Гонсалес — уругвайський футболіст.
 Альфонсо Гонсалес — мексиканський футболіст.
 Альфредо Гонсалес Флорес — 18-й президент Коста-Рики.
 Ангель Гонсалес — іспанський поет, член іспанської королівської академії.
 Антеро Гонсалес (1901—1978) — іспанський футболіст.
 Антоніо Хосе Гонсалес Суммарага — еквадорський кардинал.
 Армандо Гонсалес (1924) —парагвайський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Габріела Гонсалес — аргентинський фізик.
 Гонсало Гонсалес — граф, який воював разом з християнами на території королівства Леон в 998 році, загинув цього ж року.
 Даніель Гонсалес Бенітес (1987) — іспанський футболіст.
 Джанкарло Гонсалес (1988) — костариканський футболіст.
 Джованні Гонсалес (1994) — уругвайський футболіст.
 Джонні Гонсалес (1981) — мексиканський боксер-професіонал.
 Дієго Гонсалес Ольгін (; 1560-1618) — іспанський священик, єзуїт, лінгвіст-дослідник мови кечуа колоніальної епохи Перу.
 Дріуліс Гонсалес (1973) — кубинська дзюдоїстка, олімпійська чемпіонка і 3-разова чемпіонка світу.
 Ектор Гонсалес Гарсон (1937—2015) — колумбійський футболіст, нападник.
 Еліан Гонсалес — кубинський хлопчик, що здобув популярність в результаті судового скандалу між США та Кубою.
 Еліас Антоніо Сака Гонсалес — колишній президент Сальвадору.
 Естебан Фернандо Гонсалес (1962) — аргентинський футболіст, нападник.
 Єва Гонсалес () (1849 — 1883) — французька художниця-імпресіоніст.
 Іван Гонсалес Лопес (*1988) — іспанський футболіст.
 Ігнасіо Карлос Гонсалес (1971) — аргентинський футболіст.
 Ігнасіо Гонсалес Гонсалес (1960) — іспанський політик.
 Ігнасіо Марія Гонсалес Сантін (1838—1915) — домініканський політичний діяч.
 Ігнасіо Марія Гонсалес Гатті (1982) — уругвайський футболіст.
 Кармело Гонсалес (1983) — іспанський футболіст.
 Кілі Гонсалес () (1974) — аргентинський футболіст, олімпійський чемпіон.
 Клето Гонсалес Вікес — 16-й президент Коста-Рики.
 Луїс Анхель Гонсалес Маккі — президент Парагваю з 1999 по 2003 рік.
 Луїс Оскар Гонсалес — аргентинський футболіст.
 Максімо Гонсалес (1983) — професійний аргентинський тенісист.
 Мануель Гонсалес (1833—1893) — мексиканський військовий і політичний діяч, президент Мексики у 1880—1884 роках.
 Маріано Гонсалес (1981) — аргентинський футболіст, олімпійський чемпіон.
 Маріано Гонсалес Марото (1984) — іспанський футболіст, лівий захисник.
 Маріо Гонсалес (1969) — мексиканський боксер, призер Олімпійських ігор.
 Маріо Гонсалес (1950) — уругвайський футболіст.
 Марк Гонсалес (1984) — чилійський футболіст.
 Маркос Гонсалес (1980) — чилійський футболіст.
 Матіас Гонсалес (1925—1984) — уругвайський футболіст, чемпіон світу 1950 року.
 Махіко Гонсалес (1958) — сальвадорський футболіст.
 Маріо Гонсалес Гутьєррес (1996) — іспанський футболіст.
 Мігель Анхель Гонсалес — мексиканський боксер-професіонал.
 Лупіта Гонсалес — мексиканська легкоатлетка.
 Нандо Гонсалес — іспанський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Нестор Віценте Мадалі Гонсалес — філіппінський письменник.
 Омар Гонсалес (1988) — футболіст США.
 Ракель Гонсалес (1989) — іспанська легкоатлетка.
 Рамон Гонсалес Валенсія (1851—1928) — 6-й президент Колумбії.
 
 Рауль Гонсалес Туньйон — аргентинський поет і журналіст.
 Рафаель Гонсалес (1950) — чилійський футболіст.
 Реньєр Гонсалес (1972) — американський шахіст, гросмейстер (2012), тренер.
 Рікардо Алонсо (Панчо) Гонсалес — перша ракетка професійного великого тенісу 1950-х і початку 1960-х років.
 Рубен Гонсалес — кубинський піаніст.
 Рубен Давид Гонсалес Гальєго — російський письменник, журналіст.
 Руй Гонсалес де Клавіхо — іспанський мандрівник.
 Сантьяго Гонсалес (1983) — мексиканський професійний тенісист.
 Серхіо Гонсалес Соріано — іспанський футболіст.
 Серхіо Фернандес Гонсалес (1977) — іспанський футболіст.
 Селіна Гонсалес Самора — кубинська співачка, автор і виконавиця музики в традиційному стилі «мусіка кампесіна».
 Томас Хосе Гонсалес Карвахаль — іспанський поет і державний діяч.
 Уго Гонсалес Москосо — один з лідерів троцькістського руху Болівії і Латинської Америки.
 Умберто Гонсалес (1966) — мексиканський професійний боксер, триразовий чемпіон світу в першій найлегшій вазі.
 Феліпе Гонсалес (1942) — іспанський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Іспанії (1982—1996).
 Феліпе Гонсалес Маркес — іспанський політик, член PSOE, голова уряду з 1982 по 1996 рік.
 Фернан Гонсалес — граф Кастилії (його батько — Гонсалес).
 Фернандо Гонсалес — чилійський тенісист.
 Фран Гонсалес (1969) — іспанський футболіст.
 Фран Гонсалес (1989) — іспанський футболіст.
 Хав'єр Оліва Гонсалес (1976) — іспанський футболіст, воротар.
 Хайме Гонсалес (1938) — колумбійський футболіст, захисник.
 Хосе Фройлан Гонсалес — аргентинський автогонщик.
 Хоель Гонсалес — іспанський тхеквондист.
 Хорхе Луїс Гонсалес (1964) — кубинський професійний боксер, чемпіон Панамериканських ігор та Ігор Центральної Америки і Карибського басейну.
 Хуан Карлос Гонсалес (1924 — 2010) — уругвайський футболіст, чемпіон світу 1950 року.
 Хуан Наталісіо Гонсалес — президент Парагваю з 15 серпня 1948 по 30 грудня 1948.
 Хуліо Ґонсалес (1876—1942) — іспанський скульптор і художник.
 Хуліо Гонсалес Валладарес (1961) — кубинський боксер, чемпіон світу.
 Хуліо Сезар Гонсалес (1976—2012) — мексиканський боксер-професіонал.

Вигадані персонажі 
 Спіді Гонсалес () — мультиплікаційне «мишеня-мексиканець».
 Спіді Гонсалес — легендарний американський зброяр, відомий своїми високоточними стволами і особливо ножами.

Географічні назви 
 Гонсалес — округ у штаті Техас.
 Гонсалес — місто у штаті Техас.
 Гонсалес — місто у штаті Каліфорнія.
 Гонсалес — місто у штаті Луїзіана.
 Гонсалес — місто у штаті Флорида.

Див. також 
 Гонсалвіш — португальське прізвище
 Ігнасіо Гонсалес
 Гонсало (значення)

Іспанські прізвища